|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bakoe (officieel Baku Cup) van 2015 vond plaats van 27 tot en met 2 augustus 2015 in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Margarita Gasparjan won zowel het enkel- als het dubbelspeltoernooi.

Enkelspel 
Titelhoudster Elina Svitolina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Anastasija Pavljoetsjenkova bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­schakeld door kwalificante Patricia Maria Țig.

De ongeplaatste Margarita Gasparjan uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Roemeense Patricia Maria Țig in drie sets. Gasparjan wist voor het eerst in haar carrière een WTA-titel op haar naam te schrijven.

De Belgische Kirsten Flipkens versloeg onder meer de als zevende geplaatste Vitalia Djatsjenko en bereikte de kwartfinale. Daarin was het eerste reekshoofd, Anastasija Pavljoetsjenkova, te sterk voor haar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Aleksandra Panova en Heather Watson had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Panova wist haar titel te prolongeren, met landgenote Margarita Gasparjan aan haar zijde.

Het als eerste geplaatste Russische duo Margarita Gasparjan en Aleksandra Panova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Vitalia Djatsjenko en Olha Savtsjoek in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Panova had daarnaast al vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Gasparjan geen.

De Nederlandse Demi Schuurs en haar Japanse partner Hiroko Kuwata waren het derde reekshoofd. Zij verloren evenwel meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bakoe 2015
Bakoe